Лерин Дюарте (; родился 11 августа 1990 года в Роттердаме, Нидерланды) — нидерландский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Лерин начинал свою карьеру в роттердамской «Спарте», за которую дебютировал в 2009 году и выступал за неё до 2011 года. Затем состоялся переход игрока в «Хераклес», где он также отыграл два сезона и неплохо проявил себя, заслужив приглашение в «Аякс». Лерин дебютировал за свою новую команду в первом же туре национального первенства, в матче против «Витесса». Всего в своём дебютном сезоне за «Аякс» он принял участие в девятнадцати играх чемпионата и отличился пять раз. Сезон 2014/15 Лерин также проводит как игрок ротации состава, сыграл в пяти матчах.

31 января 2015 года Дюарте на правах аренды перешёл в клуб «Херенвен». В феврале 2016 года Лерин до конца сезона 2015/16 был арендован клубом НАК Бреда. 11 августа 2016 года «Аякс» объявил об расторжении контракта с футболистом по обоюдному согласию. 16 августа Лерин заключил трёхлетний контракт с клубом «Хераклес». 11 июня 2019 года было объявлено, что Дюарте продолжит карьеру в греческом «Арисе».

Карьера в сборной 
Лерин выступал за юношескую и молодёжную сборные Нидерландов. Имеет право выступать за национальную сборную Кабо-Верде.

Достижения 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов: 2013/14

Статистика выступлений 
По состоянию на 1 июля 2015 года

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Спарта» Роттердам
Игроки ФК «Хераклес»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК НАК Бреда
Игроки ФК «Арис» Салоники